YMD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mould Bay (Territori del Nord-Ovest) (Canada)